MARCO () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 520 амінокислот, а молекулярна маса — 52 658.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки